Sikhakhane ist der Familienname folgender Personen:

 Linda Sikhakhane (* 1992), südafrikanischer Jazzmusiker
 Thembela Sikhakhane (* 1993), südafrikanischer Fußballspieler